Ро́бертс (, от имени Роберт, ) — английская (валлийская) фамилия, означающая сын Роберта.

Известные носители

А 
 Робертс, Адам (род. 1965) — английский писатель, критик и педагог.
  (род. 1940) — английский учёный, президент Британской академии (2009—2013).
  (род. 1968) — валлийский футболист.
 Робертс, Айвор (род. 1946) — британский дипломат.
 Робертс, Альфред (1892—1970) — английский бакалейщик, проповедник без духовного сана, олдермен и мэр Грантема.
 Робертс, Анита Бауэр (1942—2006) — американский молекулярный биолог.

Б 
 Робертс, Барбара (род. 1936) — американский политик.
 Робертс, Бартоломью (1682—1722) — британский пират.
 Робертс, Беатрис (1905—1970) — американская киноактриса.
 
 
 Робертс, Брюс (1942—2022) — американский кёрлингист.

Г 
 Робертс, Генри Эдвард (1941—2010) — основатель и президент компании MITS, «Отец персонального компьютера».
 Робертс, Гил (род. 1989) — американский бегун на 400 метров, олимпийский чемпион в эстафете.
  (1899—1978) — британский инженер.
 Робертс, Горди (род. 1957) — американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
 Робертс, Грегори Дэвид (род. 1952) — австралийский писатель, сценарист, прозаик.
 Робертс, Грэм (род. 1959) — английский футболист и тренер,
 Робертс, Гэри (род. 1966) — канадский хоккеист, крайний нападающий.

Д 
 Робертс, Даллас (род. 1970) — американский актёр театра и кино.
 Робертс, Джастин (род. 1979) — американский ринг-анонсер, получивший известность работая в WWE.
 
 Робертс, Джейсон (род. 1978) — гренадский футболист английского происхождения.
 Робертс, Джимми (1940—2015) — канадский хоккеист и тренер, пятикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Робертс, Джо (1871—1923) — американский актёр немого кино.
 Робертс, Джо — американский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин.
 Робертс, Джоан (1917—2012) — американская актриса.
 Робертс, Джозеф Дженкинс (1809—1876) — первый и седьмой президент Либерии.
 
 Робертс, Джулия (род. 1967) — американская киноактриса.
 Робертс, Дорис (1930—2016) — американская актриса.
 Робертс, Дэвид (1796—1864) — шотландский художник.
 Робертс, Дэвид (1943—2021) — американский скалолаз.
 Робертс, Дэнни (род. 1987) — английский боец ММА.

З 
 Робертс, Зизи (род. 1979) — либерийский футболист.

И 
 Робертс, Иссахар (1802—1871) — американский миссионер.
 Робертс, Иэн (род. 1979) — новозеландский скелетонист.

К 
 Робертс, Карадог
 Робертс, Келси-Ли
 Робертс, Кенни
 Робертс, Кит (1935—2000) — английский писатель-фантаст.
 Робертс, Коки (1943—2019) — американская журналистка и автор бестселлеров, лауреат премии Эмми.
  (род. 1959) — британский чиновник и дипломат, губернатор Фолклендских Островов (2014—2017).
 
 Робертс, Крейг (род. 1991) — валлийский актер, писатель и режиссер.
 Робертс, Крис (род. 1968) — британско-американский дизайнер видеоигр, программист, кинорежиссёр и кинопродюсер.
 Робертс, Куиллан (род. 1994) — канадский футболист, вратарь.

Л 
 Робертс, Леона (1879—1954) — американская актриса.
 Робертс, Линн (1922—1978) — американская актриса.
 Робертс, Лоуренс (1937—2018) — американский инженер и учёный, одним из основателей ARPANET — предшественника современного Интернета.
 Робертс, Льюис (род. 1985) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Робертс, Льюис (род. 1950) — австралийский натуралист и ботанический иллюстратор.

М 
 Робертс, Майкл (1908—1996) — британский историк.
 Робертс, Марв (род. 1950) — американский баскетболист.

Н 
 Робертс, Ниа (род. 1972) — уэльская актриса.
 Робертс, Никола (род. 1985) — британская певица, автор песен, актриса, модель и предприниматель.
 Робертс, Нил (1929—2011) — американский клавесинист.

О 
 Робертс, Орал (1918—2009) — христианский проповедник.
 Робертс, Оран (1815—1898) — американский политик, 17-й губернатор штата Техас, член демократической партии.

П 
 Робертс, Патрик (род. 1997) — английский футболист клуба «Селтик».
 Робертс, Патрисия — ирландская рефери снукера и пула.
 
 Робертс, Пэт (род. 1936) — американский политик.

Р 
 Робертс, Рикардо (1917—?) — боливийский спортивный стрелок.
 Робертс, Ричард Джон (род. 1943) — британский биохимик и молекулярный биолог.
 Робертс, Рейчел (1927—1980) — британская актриса.
 
 Робертс, Робин (род. 1960) — американская журналистка и телеведущая.
 Робертс, Рэйчел (род. 1978) — канадская актриса и фотомодель.
  (1789—1864) — британский инженер, разработчик станков высокой точности.

Т 
 Робертс, Тайла (род. 1993) — австралийская баскетболистка.
 Робертс, Тайлер (род. 1999) — английский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Робертс, Таня (1955—2021) — американская актриса.
 Робертс, Томас (1893—1976) — католический архиепископ. Иезуит.
 Робертс, Том (1856—1931) — австралийский художник, один из крупнейших представителей Гейдельбергской школы.

У 
 
 Робертс, Уильям Леонард (более известен как Рик Росс; род. 1976) — американский хип-хоп исполнитель, актёр и бизнесмен.

Ф 
 Робертс, Фредерик (1839—1914) — британский военачальник.
 Робертс, Фрэнк (1907—1998) — британский дипломат.

Ч 
 Робертс, Чарли (1883—1939) — английский футболист.
 Робертс, Чарльз Джордж Дуглас (1860—1943) — канадский поэт и писатель натуралист

Ш 
 Робертс, Шон (род. 1984) — канадский актёр.

Э 
 Робертс, Эдит (1899—1935) — американская актриса немого кино и сценарист.
 Робертс, Эмма (род. 1991) — американская актриса и модель.
 Робертс, Эрик (род. 1956) — американский киноактёр.
 Робертс, Эшли (род. 1981) — американская певица, танцовщица, хореограф, актриса и телеведущая.

Я 
 Робертс, Ян (род. 1965) — австралийский регбист и актёр.

Составные фамилии 
 Дуглас-Робертс, Крис (род. 1987) — американский баскетболист.
 Клюмпке-Робертс, Доротея (1861—1942) — американский астроном.
 Робертс Гиллан, Лиза (род. 1965) — американская актриса и продюсер.
 Робертс-Смит, Бенджамин (род. 1978) — австралийский военнослужащий.

Псевдонимы 
 Нора Робертс (при рождении Элеонора Мари Робертсон Ауфем-Бринк Уайлдер; род. 1950) — американская писательница.

Топоним 
 
 Робертс (тауншип, Миннесота)
 Робертсгандж — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш.

Другое 
 Робертс — большой древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.

См. также